Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2013 для зоны УЕФА — континентальный турнир по пляжному футболу, проходивший с 1 по 8 июля 2012 года в Москве, Россия. Все матчи были сыграны на двух временных стадионах в парке Победы на Поклонной горе в Москве.

По результатам турнира Испания, Россия, Украина и Нидерланды получили возможность представлять Европу на чемпионате мира 2013 в Папеэте, Таити.

Участвующие команды 
24 команд подтвердили своё участие в предстоящем отборочном турнире:

Жеребьёвка была проведена 9 июня 2012 года. Она разделила 24 команды на шесть групп по четыре команды в каждой.

Групповая стадия 
Время начала всех матчей указано по местному времени Москвы, (UTC+04:00).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Плей-офф 
Время начала всех матчей указано по местному времени Москвы, (UTC+04:00).

Раунд 16 

Впервые на отборочных матчах чемпионата мира по пляжному футболу конфедерации УЕФА, не использовались матчи на вылет. Вместо этого восемь победителей раунда 16, были разделены на две группы по четыре команды в каждой. Составы групп были на основе общего рейтинга результатов первого группового этапа и раунда 16.

Группа G состоит из победителей в раунде 16 1-го, 4-го, 5-го и 8-го мест рейтинга, в то время как группа H состоит из победителей в раунде 16 2-го, 3-го, 6-го и 7-го мест рейтинга. Победители групп будут играть в финале, а команды занявшие второе место в группе будут играть за третье место. В любом случае, две лучшие команды из каждой группы будут представлять конфедерацию на чемпионате мира по пляжному футболу 2013.

Группа G

Группа H

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Индивидуальные награды

Команды прошедшие квалификацию

Бомбардиры 
14 голов
  Б. Сагановски
13 голов
  Д. Шишин
12 голов
  А. Макаров
11 голов
  Д. Станкович

Примечания

Ссылки 
 Результаты матчей отборочного этапа чемпионата мира по пляжному футболу 2013

Чемпионат мира по пляжному футболу 2013